Het Embassy World Snooker Championship 1982 vond plaats van 30 april tot en met 16 mei 1982 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Steve Davis was de titelverdediger. Alex Higgins won zijn tweede en laatste wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 25.000,-
 Finalist: £ 12.500,-
 Halvefinalist: £ 7.000,-
 Kwartfinalist: £ 3.500,-
 Laatste 16: £ 2.250,-
 Laatste 32: £ 1.250,-
 Hoogste break: £ 2.500,-
 Maximumbreak: £ 10.000,-

Hoofdtoernooi

Trivia 
Het WK 1982 was het eerste waarop een format werd gebruikt waarin zestien geplaatste spelers in de eerste ronde tegen zestien ongeplaatste spelers uitkomen. Voordien speelden zestien ongeplaatste spelers de eerste ronde. De acht winnaars daarvan kwamen vervolgens in de tweede ronde uit tegen de acht geplaatste spelers, die op dat moment instroomden.
 Ray Reardon bereikte tijdens het World Snooker Championship 1982 voor de zevende en laatste keer de WK-finale. Dit jaar was de enige keer dat hij deze verloor. Op zowel het WK 1970, het WK 1973, het WK 1974, het WK 1975, het WK 1976 als het WK 1978 werd hij wereldkampioen.
Winnaar Alex Higgins speelde tijdens het World Snooker Championship 1982 zijn vierde en laatste WK-finale. Eerder won hij ook die van het WK 1972 en verloor hij die van het WK 1976 en het WK 1980. In die van 1976 stond Higgins eveneens tegenover Reardon.
 Jim Donnelly werd tijdens het World Snooker Championship 1982 de eerste Schot op het World Snooker Championship ooit.

1982
Sport in 1982